

Letteratura 
 Poesie – raccolta poetica di Aristotele del IV secolo a.C.
 Poesie – raccolta poetica di Giosuè Carducci del 1897
 Poesie – raccolta poetica di Marcel Proust del 1982
 Poesie – 2ª edizione della raccolta poetica Frontiera di Vittorio Sereni, del 1942

Musica 
 Poesie – album di Gianni Celeste del 1989

Pagine correlate 
 Poesia (disambigua)